Сезон «Реал Бетіс» 2016—2017 - 2-й поспіль сезон футбольного клубу Реал Бетіс у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
 Востаннє оновлено станом на 20 травня 2017.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|-
|}

Примітки

Посилання 
 Club's official website

Сезони «Реал Бетіс»